Die 19. U-20-Handball-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 28. Juni bis 13. Juli 2014 in Kroatien ausgetragen. Veranstalter war die Internationale Handballföderation (IHF). Weltmeister wurde Südkorea nach einem 34:27-Sieg im Finale gegen Russland. Südkorea gewann erstmals die U-20-Handball-Weltmeisterschaft der Frauen.

Teilnehmer 
Die nachfolgend aufgeführten 24 Mannschaften nahmen an der Weltmeisterschaft in Kroatien teil. Die Tabelle zeigt zudem den Kontinentalverband und die Anzahl der bisherigen Weltmeisterschaftsteilnahmen.

Vorrunde 
In der Vorrunde spielt jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde, die Gruppendritten und Gruppenvierten qualifizierten sich für die Zwischenrunde.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden in der Sportska Dvorana in Dugo Selo ausgetragen.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden im Dom športova in Zagreb ausgetragen.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C wurden in der Dvorana Gimnazije Fran Galovic in Koprivnica ausgetragen.

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D wurden in der Sportska dvorana Graditeljske skole in Čakovec ausgetragen.

Finalrunde

Übersicht

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Platzierungsspiele

Spiele um Platz 5–8

Playoff

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiele um Platz 9–16

Playoff

Spiele um Platz 9–12

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiele um Platz 13–16

Playoff

Spiel um Platz 15

Spiel um Platz 13

President's Cup

Übersicht

Abschlussplatzierungen 
Die Platzierungen ergaben sich nach folgenden Kriterien:
 Plätze 1 bis 4: Ergebnisse im Finale sowie im Spiel um Platz 3
 Plätze 5 bis 8: Ergebnisse der Platzierungsspiele unter den Verlierern des Viertelfinales
 Plätze 9 bis 16: Ergebnisse der Platzierungsspiele unter den Verlierern des Achtelfinales
 Plätze 17 bis 20: Ergebnisse der Platzierungsspiele des President’s Cup unter den Fünftplatzierten der Vorrunde
 Plätze 21 bis 24: Ergebnisse der Platzierungsspiele des President’s Cup unter den Sechstplatzierten der Vorrunde

All-Star-Team

Weblinks 
 Offizielle Website zur Juniorenweltmeisterschaft der Frauen 2014
 IHF – Women's Junior World Championship

Handball-Weltmeisterschaft der Frauen
Handballveranstaltung 2014
U-20-Handball-Weltmeisterschaft der Juniorinnen 2014
Jugendhandball